Spathulina (insecten), een geslacht van tweevleugelige insecten uit de familie van de Boorvliegen (Tephritidae)
 Spathulina (schimmelgeslacht), een schimmelgeslacht in de orde Polyporales